Die New York Open 2019 waren ein Tennisturnier der ATP Tour 2019 in New York City, das vom 11. bis 17. Februar 2019 in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP Tour 500, während die Turniere in Buenos Aires und New York solche der Kategorie ATP Tour 250 waren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel starteten durch ein Freilos erst in der zweiten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 694.995 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 777.385 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Hempstead (Town, New York)